Юрий Семёнович Архангельский (15 марта 1937, с. Сазоновка, Кировоградская область, УССР — 14 января 2021)— советский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, один из основоположников развития экономической кибернетики в Украине. Автор более ста научных и публицистических статей, трёх монографий в соавторстве, в которых излагаются основы экономической кибернетики, оптимального планирования и обработки необходимой при этом исходной информации.

Основная деятельность 
Еще будучи в аспирантуре вместе с В.А. Коноплицким формализовал метод итеративного агрегирования, этот метод позволял сжать всю информацию о регионе или стране без потерь, принять решение и довести его до исполнителя. Этот метод опредил время, и не был полностью реализован, поскольку в стране произошёл отход от системы планирования к основам рыночной экономике.

Ведущий ученый-экономист Института кибернетики НАН Украины Юрий Семенович Архангельский, ученик известного украинского ученого в области экономической кибернетики академика НАН Украины В. С. Михалевича и верный последователь идей применения математики в экономике, выдвинутых и развитых в трудах лауреата Нобелевской премии академика Л. В. Канторовича и директора Института кибернетики НАН Украины академика В. М. Глушкова.

Ю. С. Архангельсий работал во многих ведущих экономических институтах Украины. Особенно плодотворны были годы его работы в Институте кибернетики НАН Украины под непосредственным руководством В. М. Глушкова и В. С. Михалевича, связанные с применением математических методов в работе Госплана Украины и с автоматизацией и оптимизацией решаемых им народнохозяйственных задач.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы нормирования и агрегирования в планировании», а позже, в 1985 году и докторскую «Балансовая система моделей автоматизации системы плановых расчетов Госплана республики (на примере Госплана УССР)».

Участвовал в разработке межпродуктового баланса на 10 тыс. продуктов под руководством Глушкова В. М. Данные для этой модели собирались не только в Госплане, но и в органах Госснаба Украины и в некоторых министерствах (лёгкой, пищевой промышленности и др.). К сожалению, работа остановилась с связи со смертью Глушкова и начавшейся перестройкой экономики.

Верный последователь идей Л. В. Канторовича и В. М. Глушкова, Ю. С. Архангельский и в условиях отказа от планирования развития народного хозяйства и перехода к рыночной экономике отстаивал идею необходимости формирования в экономике Украины органа типа Госплана Украины, деятельность которого он досконально изучил, видел ее недостатки и вносил предложения, направленные на их устранение. Но тем не менее он считал его существование необходимым для обеспечения сбалансированного развития экономики Украины.

Следует отметить, что до конца своих дней Ю. С. Архангельский анализировал состояние экономики Украины и публиковал в ведущих научных экономических журналах и газетах Украины и России свои критические анализы развития экономики Украины и России и в целом рыночной экономики и оставался сторонником тех идей, в русле которых становилось формирование его как личности и как ученого экономиста-математика. Последние годы Ю. С. Архангельский был членом учёного совета по защите докторских диссертаций, ведя при этом большую публицистическую деятельность.

Биография 
Родился 15.03.1937, с. Сазоновка, Кировоградская область. в семье научного сотрудника Архангельского Семена Федоровича — сотрудника Кировоградского Института селекции растений.

1959 — окончил Харьковский экономический институт по специальности: инженер-экономист химической промышленности. Именно тогда он обратил внимание на сложные хозяйственнее взаимосвязи в самом химическом производстве.

1959-61 — инженер-исследователь на Днепропетровском алюминиевом заводе.

1961-62 — інженер «Укргипроцветмет» (г. Запорожье).

1962-67 — младший. научный сотрудник института экономики АН УССР.

1967-74 — заведующий сектором Украинского филиала НИИ планирования и нормативов.

1975-89 — заведующий лабораторией института кибернетики АН УССР.

1990-94 — заведующий сектором вычислительного центра Госплана.

1994-96 — заведующий отделом Центра развития и реконструкции.

1997 — главный научный сотрудник Академии госуправления при Президенте Украины.

Умер 14.01.2021 г. На 84-м году жизни (83 полных года)

Библиография 
В соавторстве с другими учеными-экономистами были написаны книги:

 «Моделирование народного хозяйства». Москва, 1972;
 «Межотраслевой баланс». К., 1988;
 Модели автоматизированной системы плановых расчетов Госплана республики. К., 1988.

Диссертации:

 «Некоторые вопросы нормирования и агрегирования в планировании», Архангельский Ю. С. Диссертация кандидата экономических наук. — 1966 г.
 «Балансовая система моделей автоматизации системы плановых расчетов Госплана республики (на примере Госплана УССР)». Архангельский Ю. С. Диссертация доктора экономических наук. — 1985 г.
Публикации:

Публикаци 1994—2018 гг 
2018	

 О дотациях производителям — не в коня корм. «Экономист» 2018-3 Ф= Дотации 2018,эк .pdf
 Офшоры не нужны, так как вредны для бюджета. «Экономист» 2018-7. Ф = Офшоры Украине и России не нужны_эк

2017

 Приватизация — эффективность? "Экономист 2017-8.

2016

 Может ли дефицит госбюджета быть нулевым? «Зеркало недели. Украина» № 35, http://gazeta.zn.ua/macrolevel/mozhet-li-deficit-gosbyudzheta-byt-nulevym-_.html 
 SOS 25 — Письмо.
 Дефицит госбюджета должен быть нулевым. «2000» № 51. http://www.2000.ua/v-nomere/svoboda-slova/mnenie_svoboda-slova/deficit-gosbjudzheta-dolzhen-byt-nulevymc8-3_1482310110.htmссылка на
 Право на смерть «2000» № 40 2016 окт http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ekspertiza/pravo-na-smert.htm  № 40(790) 7 — 13 октября 2016 г. 07 Октября 2016

2015

 Теневая экономика в Украине нттр://gаzета.zn.uа/масrolеvеl/теnеvаyа-екonoмiка-v-uкrаinе-_.нтмl ЗН 2015 № 15-16 май

2014

 Тарифы на электроэнергию: практика и экономическая теория «Зеркало недели» 2014 № 3 http://gazeta.zn.ua/energy_market/tarify-na-elektroenergiyu-praktika-i-ekonomicheskaya-teoriya-net-nichego-praktichnee-chem-horoshaya-teoriya-_.html 
 Предлагаю отменить нулевую ставку ндс (из Почты «Голос Украины» 2014.4.4) http://www.golos.com.ua/rus/article/25677  Мазура нет
 Неоиндустриализация: некоторые полемические соображения «Экономист» 2014. № 5 http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:290643/Source:default -только ссылка
 Как дела с нашим углем. «Зеркало недели» 2014 № 23 http://gazeta.zn.ua/energy_market/kak-dela-s-nashim-uglem-_.html 
 За отмену 0-НДС. «Зеркало недели» 2014 № 39 окт-23 http://gazeta.zn.ua/finances/za-otmenu-nulevogo-nds-_.html Не напечатано: Рациональное количество нардепов Верховной Рады

2013

 Необходимость государственного планирования экономики обоснована экономико-#математической теорией «Экономика Украины» 2013 № 1 с. 82 Биб Верн: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ekukrr_2013_1_9  file:///C:/Users/aus1937/Downloads/ekukrr_2013_1_9.pdf рус file:///C:/Users/aus1937/Downloads/EkUk_2013_1_9.pdf 2017 укр
 Почему законы не могут защитить? (ГУ 2013.1.22)
 О точности экономических «Економіст» 2013 № 3 БибВерн: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2013_3_17 
 Приватизация и безработица. «Фондовый рынок» 2013 № 4 Ссылка только: http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=189652 
 Краткосрочный прогноз объемов производства отраслей. «Проблемы прогнозирования» 2013-№ 2. Только ссылка на мою статью
 Что стимулирует нулевая ставка НДС? «Экономист» 2013, № 4
 Как преодолеть безработицу? «Голос Украины» 2013 4.27
 Защита отечественного производителя и Таможенный союз «Экономист» 2013 № 11.

2012

 «Товарищ». Модернизации -социалистическая теория. Ошибки ценообразования в СССР (18.01.2012) = 5-я полоса (Русак — ушёл в отставку — май 2012)
 Инфляция: причины и возможные меры по её предупреждению. С.4? Український жур-нал Економіст : http://ua-ekonomist.com/promo.html  «Економіст» 2012 № 4- электр. ресурс.
 «Економіст» 2012 № 8. О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования
 «Коммунист» 2012 № 76. Приватизация — она же дерибан Нет ГПЭ-ЭУ. Отослано — 11 июнь 2012, ГЯ — ГУ.

2011

 Нон-грата — это высшая награда от академиков. «Голос Украины» 11.2.8
 Налог и цена. «Економіст» 2011, № 1,с.70
 В библиотеку — с кошельком. «Голос Украины» 11.4.22
 Вперед к полной приватизации?! «2000» № 46 а) ukrrudprom.u a›digest/Vpered…privatizatsii.html «Укррудпром», б) 2000.net.ua/2000/svoboda-slova/narodnaja-tribuna/76758 = «2000»
 Приватизация облэнерго: за и против. «Фондовый рынок» 2011 № 48

2010

 Экономика Украины: состояние и перспективы. «Экономист» 2010, №.2 (ф=кризис)
 Родной язык. «Голос Украины» 2.4.10.
 О приватизации. И её последствиях. «Голос Украины» 8.6.10.
 Некоторые вопросы структурной перестройке экономики Украины. # "Экономика Украины " 2010 № 9 с26-33 , ф=СПЭ_09_эу5.doc (УДК 330.341.42)
 Про дефіцит бюджету і як його подолати. Дефицит бюджета и как его преодолеть. «Голос Украины» 10.11.30
 Как нам продвинуться вперед в техническом отношении. «2000» 17.12.10 ф= СПЭ- стат ЮСА и Ком к ней в «2000»
 Не бесполезны ли антимонопольные органы? «Экономист» 2010, № 12

2009

 Рождаемость растет, смертность зашкаливает. «2000» 3.4.2009
 Yu. S. Arkhangel’skii. Vertical Balanced Forecasting of the Ukrainian Economy’s GDP* Studies on Russian Economic Development, 2009, Vol. 20, No. 2, pp. 198–205
 О вертикальном сбалансированном прогнозировании ВВП экономики Украины. «Про-блемы прогнозирования» 2009-2 с.120-130.
 Общие причины кризиса и меры борьбы с ним. «Фондовый рынок», 2009, № 22 , с.2-4
 О точности прогнозировании развития экономики Украины на основе межотраслевого баланса. «Экономика Украины» 2009 № 7, с29-37 (ф=Прогноз 9эу, УДК 338.27)
 Кризис: общие причины и условия преодоления «Экономист» 2009, № 9, с. 93-95
 Излишняя точность цен не нужна. «Голос Украины» 09.9.11
 НДС хорош и без нулевой ставки. «Голос Украины» 2009.11.17
 Мелочи Лихобаба (комментарии)- 2000 и ЗН

2008

 Русский язык — международный «паровоз» для украинского. «2000», № 3
 Отдано: JAZIK6_20.DOC в 2007 (Дал читать: Радз., Лене Романюк, Лене-фото, Ж2-интер)
 Об эффективности приватизации в Украине. # «Экономика Украины» 2008, № 9, с 86-91. Файл =PRIV7eu1.DOC 4.3.8 −17 точки зрения, // Радзиевский А. И.
 ВВП на душу (из стат. «Бедный богатый»). «2000». 27.6.8. ф=BED8_20DOC=11 тз.
 Что мы теряем на мелочи. «Киевский телеграф» 15.8.8
 Какие шахты закрывать? «Зеркало недели» 2008, № 37 (716)

2007

 Снова об эффективности приватизации в Украине. «Фондовый рынок» 2007, № 40. с.6-11

2006

 Противозаконная приватизация. «Голос Украины» 10.2.06
 Об эффективности приватизации в Украине, России и Белоруссии с.32-35."Фондовый рынок" 2006, май, № 19 PRIV6FR.DOC — 10 т.з
 Не пора ли задуматься о национализации? «2000» 23-29 июня 2006,
 Чем импорт похож на дождь «2000» 15.9. 2006, отсл файл-ЭлП-7.9 PROG6_20.DOC- 15.8.6 — 9 тз
 О вертикальном прогнозировании макроэкономических показателей Украи-ны."Фондовый рынок"№ 43, 2006, с.28-32. Отосл 19.11.2006, PROG6FR1.DOC-15 т.з.
 Есть ли вред от монополии "Экономика Украины " 2006 № 11 (с.62-# 69). Передал -июль 2006 г. ,файл=MON6Eu.DOC 26тз 15.7.6
 Про вдосконалення «Статистичного щорічника України» (СЩУ) «Статистика України» № 4. 99-100.

2005.

 Лихобаба Ю. С. Жизнь спасли. «Голос Украины» 11.2.05 файл=PISMO4.DOC −1т.з
 О выборе форм собственности в # контексте экономической эффективности привати-за#ции в Украине. "Экономика Украины " 2005 № 1, \\ Алексеев А. А., Радзиевский А. И. файл=PRIV4eu2.DOC
 Для падения в такую бездну не было никах обективных причин. «Коммунист Украины» №.4, 2005, с. 114—122
 Дієві чинники зменшення бідності в Україні. УАПр, 2005 г. № 1, с.35-40
 Об убедительности (научности) доказательств о СЭЗ. «Фондовый рынок» 2005, май, № 17
 О налогах — «Урядовий кур’єр»
 О пв-и — ноя файл- «Голос Украины»

2004.

 О необходимости государственного планирования рыночной эконо# мики. "Экономика Украины " N3, 2003
 Почему приватизация оказалась fata-morgana для народа. «Коммунист Украины» № 2, 2004,
 Капельниця для приватизації. «Віче» № 6, 2004 г.,
 Банкротство как путь к богатству. «Украина и мир сегодня» 13.3.2004 , с.10
 Еще раз об эффективности приватизации в Украине. «Фондовый рынок» 2004, № 20, с. 26-31
 Как бороться с бедностью. «Украина и мир сегодня» 23.10.2004 , с.10

2003.

 Налоги: больше, меньше или как сейчас? «Коммунист» 12.2.03,файл: nal3kom.DOC
 Почему Россия — не Америка?. «Коммунист Украины» № 1, 2003, с.90-94
 «Рівне Ровно — всьо равно». Обзор писем -откликов на статью Л. Грача "Языковый во-прос и стратег-й выбор Украины " «Голос Украины» 26.06.03.
 Без инфляции «Деловая Украина»
 О необходимости возрождения государственного планирования. «Фондовый рынок» 2003, № 35 файл: gre3fr1.DOC =11 т.з, \\ Мотыченко Ю. Е.
 Всегда ли виновата засуха. «Голос Украины»
 Модернезоване державне планування економіки слід відродити. «Віче» N10, 2003, с. 56-61.

2002

 Державне управвління економічною інтеграцією України з ЕС. Матеріали нгауково-практичної конференції за міжнародною участю (29.6.2002). К., Видавництво УАДУ, 2002, с. 243—245 файл: agu2int.doc \\ Мотиченко Ю. Е.
 Детенизация — задача сложная, но осуществимая. «Комунiст України» № 1, 2002 г., с. 57-63. файл: TEN1KU.DOC
 Енциклопедія сучасної України. Об Архан (Мотыченко)-шкаф у кровати.
 Золота середина податкового кодексу. «Урядовий кур’єр»20.6.02 файл: nal2uku1
 Идеальной формы собственности нет. «Коммунист Украины» № 3, 2002 г., с. 64-69файл: sob2ku.doc =20т.з
 НДС — за и против. "«Фондовый рынок» № 45, 2002, Мотыченко Ю. Е. файл: nal2nds1.doc
 Нужно ли спешить с налоговым кодексом? «Украина и мир сегодня» 25.5.2002 " № 19 с.4 файл: nal2lgo4 (ошибка в %)
 Составляющие экономического регулирования в Ук# раине. «Экономика Украины „ N4, #2002, с. файл: zahodu4.doc \\ Алексеев А. А.
 Чому Росія не Америка“. „Віче“ № 10, 2002 г., файл: par2vi.doc \\ Белостоцька В. О.

2001

 О некоторых болезнях экономики и способах их лечения. — „Коммунист Украины“ № 2, 2001 г., с. 39-51.
 Оптимизация объемов производства и цен с помощью математических моделей. -„Фондовый рынок“ № 7, 2001, \\ Мотыч
 Неплатежи, бартер, и теневые цены: причины и способы их преодоления. — „Фондовый рынок“ № 26, 2001, с. 12-14.
 Как преодолеть бедность? — „Коммунист Украины“ № 4, 2001 г., с.21-26 ф=
 Как преодолеть бедность? — „Украина и мир сегодня“ № 40, 6-12 октября 2001 г.
 Про стратегію подолання бідності в Україні. — „Урядовий кур’єр“ № 206, 8.11.2001, с.8.
 Бідність в Україні. Причини і способи подолання. — „Віче“ № 11, 2001 р, с. .\\ Архангель-ская Ж.Г.
 Детенизация экономики: причины и способы ее преодоления. — „Фондовый рынок“ № 47, 2001, с. 22-25 \\ Мотыченко Ю. Е.
 Причины „тени“ и способы ее преодоления. -„Деловая Украина“ № 81, Мотыченко Ю. Е.
 Некоторые экономические ошибки социализма СССР и возможности их исправления завтра (на конференцию 1 декабря 2001 г. „Социализм вчера, сегодня, завтра“)

2000

 Бартер: причини існування та пропозиції щодо його скорочення. — „Урядовий кур“єр» 17.2.2000
 Вожжи для рынка? Об усилении государственного регулирования спроса и предложения продукции. -«Деловая Украина» от 10 марта 2000 г. (в соавторстве с Мотыченко Ю. Е.)
 Есть вопрос: выдержит ли социальная сфера. — «Голос Украины» от 4.4.00, с.14.
 Задачи оптимизации ставок налогообложения. II-я всеукраинская конференция «Современ-ные экономико-математические методы в рынковой экономике» 27-28 апр 2000, Киев КНУ им Шевченко (экономический факт-т). Секция «Финансово-экон-е экспертные системы».
 Прогнозирование объемов производства на основе макроэкономических моделей и ме#жот# раслевого баланса на ближайший год. — "Экономика Украины " N6, 2000, с.50-55.
 Налоги надо… повышать. -«Деловая неделя» № 8 от 7 июля 2000 г.
 Пільги для експорту: «проти» більше, ніж «за» «Урядовий кур’єр» 31.8.2000. файл= nal0ndse 20.5.00?
 Налоги у нас и в развитых странах. — «Коммунист Украины»№ 3, 2000 г., с.55-59 ф=eko1kom1, тз =45
 Податки як плата за цивілізованість. — «Віче»№ 9, 2000,с.85-98.
 Кому каяться? «Правда Украины», 23.8.2000

1999

 Чи достатньо грошей в обігу. — «Урядовий кур»єр" 12.1.1999
 Достаточно ли денег в обращении? Вполне! -«Деловая Украина» № 3, январь, 1999
 Разработка теоретической и расчетной системы моделей для краткосрочного прогнозиро-вания развития экономики. Доклад на Научно-методической конференции «Украинская методо-логическая мысль», Киев, 1999, 18-19 февраля
 Пора преодолеть тревожные тенденции. Вторая программа структурной перестройки тре-бует кардинальной переработки. «Деловая Украина» 26.3.99
 Причины неудачных реформ и возможные пути их преодоления. — «Экономика предприя-тия» № 4-5,1999 с.24-26.
 От антирынка к рынку (О некоторых первоочередных мерах в области экономики для нор-мализации жизни в Украине) -«Деловая Украина» № 62, сентябрь, 1999
 Антирыночная приватизация. -«Вiче», N9, 1999, с. 41-60.

1998

 Вiд напiвринку — до ринку. -«Вiче» N6, 1998, с. 51-65
 Что год текущий нам готовит? Прогноз динамики ВВП Украины на 1998 г. -«Деловая Украина» 11 марта, 1998 файл = (prvvp99,)
 Еще раз о причинах неплатежей и способах борьбы с ними. -«Деловая Украина» 25 мар-та, 1998
 Реальны ли экономические предвыборные программы некоторых партий Украины. -«Новости Ньюс», 27 марта 1998
 Замечания к закону об НДС. -«Деловая Украина» 23 сентебря, 1998
 Бартер: причины существования и предложения по его сокращению . -«Деловая Украи-на» 13 октября, 1998
 Основные требования к нормальным рыночным отношениям. Материалы конференции " 23- 25 сентября 1998. с. 11-12
 Прогнозирование и планирование в современных условиях. Выступление на конферен-ции 5- 6 ноября 1998
 Доходы. Где и откуда их взять? — Комуніст, № 49, декабрь,1998

1997

 Падіння виробництва. Як його подолати. -«Вiче» N8, 1997, с.58-71
 Какими будут доходы бюджета в 1997 году. «Комунiст», 1997, N2
 Видеть легко, трудно предвидеть. «Деловая Украина» сентябрь,1997г
 Стимулирование экспорта нецелесообразно. «Деловая Украина» октябрь,1997г

1996

 Пpогнозиpование объемов производства отраслей народного хозяйства Жуpн. «Экономико-математические методы»,1996, N3, с.161-164
 Привид бродить Украйною, привид приватизації. «Віче», 1996,N3,c.72-80
 Приватизація, як мінімум, має бути припиненою. «Комуніст», 1996, N24
 Планування економіки Украйни: методологічний i інформаційний аспекти. «Посредник» 24.1.96,с.47-48

1995-94

 План и рынок. «Товарищ», 1995 (или 13.11.1994)

Ссылки 

Экономисты Украины